Кім Чжу Рьон ( ; 10 вересня 1976) — південнокорейська актриса. Отримала міжнародну відомість за роль хитрої жінки, учасниці смертельної гри в серіалі "Гра в кальмара".

Фільмографія

Фільми

Телесеріали

Вебсеріали

Примітки

Посилання 
 Кім Чжу Рьон  на HanCinema.net
 Кім Чжу Рьон  на Korean Movie Database

Південнокорейські акторки